Салбиев — фамилия; имеет женскую форму Салбиева.

Известные носители:
 Салбиев, Аким Алимбекович (род. 1962) — советский и российский кинорежиссёр, кинодокументалист, сценарист.
 

 Салбиева, Вера Ивановна (1910—1993) — участница Великой Отечественной войны.